Тони Джонсон: Джонсон, Тони (род. 1940) — американский гребец.
 Джонсон, Тони (род. 1986) — американский боец ММА.